Nicht von dieser Welt bezeichnet:

 Nicht von dieser Welt (Fernsehserie), eine deutsche Comedyfernsehserie 
 Nicht von dieser Welt (Album), Album (und dessen Titelsong) des deutschen Sängers Xavier Naidoo aus dem Jahr 1998
 Nicht von dieser Welt (1999), Film von Giuseppe Piccioni